Ахмед Абед — ізраїльський футболіст
 Наваф аль-Абед — саудівський футболіст